Urbán Lajos (1881–1965) kommunista politikus
Urbán Lajos (1934) vasúti vezető, politikus, miniszter
Urbán Lajos (1944) vízilabdázó, edző
Urbán Lajos tékvandós

Jegyzetek